Cibyra bezeichnet

 den lateinischen Namen der antiken Stadt Kibyra
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Kleinasien, siehe Titularbistum Cibyra
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Cibyra (Wurzelbohrer)